Cirrus может означать:

Авиация 
 Cirrus Aircraft — американский производитель лёгких самолётов
 Cirrus SR22 — марка самолёта
 Cirrus SF50 — марка самолёта
 Cirrus Aviation — американский центр подготовки пилотов во Флориде
 Cirrus Airlines — немецкая авиакомпания (1995–2012)

Другое 
 Cirrus - название совокупительного аппарата ленточных червей и сосальщиков, представляющий видоизменение конечной части мужского полового протока.
 Cirrus Logic — американский бесфабричный разработчик полупроводниковых приборов
 Cirrus (межбанковская сеть) — банковская платёжная система
 Cirrus (группа) — американская музыкальная группа
 Chrysler Cirrus — марка автомобиля